São Januário de Benevento, bispo de Benevento, santo e mártir - conhecido em italiano como San Gennaro. Por conta da influência italiana no Brasil, é o mais conhecido como "São Januário" no Brasil. 
 São Januário Mártir, mítico bispo de Salácia e de Olisipo, santo e mártir. Mais conhecido "São Januário" em Portugal.

Pessoas 
 Barão de São Januário, Visconde de São Januário e Conde de São Januário, títulos nobiliárquicos portugueses atribuídos sucessivamente a Januário Correia de Almeida.

Outros 
 Estádio São Januário, estádio do Club de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.

Desambiguação